Myrrha steht für:

 Myrrha, Gestalt der griechischen Mythologie
 (381) Myrrha, nach der mythologischen Gestalt benannter Asteroid
 Myrrha, alte Bezeichnung für Myrrhe
 Myrrha (Gattung), siehe etwa Achtzehnfleckiger Marienkäfer
 frühere Bezeichnung der kleinasiatischen Stadt Smyrna; heute Izmir
 MYRRHA, eine geplante Versuchsanlage zur Verarbeitung radioaktiver Abfälle mit einem beschleunigergetriebenen Reaktor